Клео́вулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Клеовулос, Евстратиос (в монашестве Евстафий; 1824—1876) — греческий митрополит Кесарийский.
 Клеовулос, Михаил (1850—1918) — греческий митрополит Сардский.